Неттер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Неттер, Клод (1924—2007) — французский фехтовальщик-рапирист, чемпион мира и олимпийский чемпион.
 Неттер, Фрэнк (1906—1991) — американский врач-хирург и художник-иллюстратор. См. также 
 Кфар-Неттер — мошав, расположенный на израильской прибрежной равнине рядом с Нетанией.